„Sælen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Sælen” – torpedowiec typu Springeren z okresu międzywojennego
 „Sælen” (U3) – okręt podwodny typu V z okresu II wojny światowej, ex-brytyjski HMS „Votrex”, ex-francuski ORP „Morse”, w służbie duńskiej w latach 1947–1958
 „Sælen” (S323) – okręt podwodny typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Uthaug”, w służbie duńskiej w latach 1990–2004

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów